

Geografia 
 La Zoma – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona
 Zoma Bealoka – città del distretto di Miarinarivo nella regione di Itasy, Madagascar

Persone 
 Simon ben Zoma – saggio ebreo Tanna

Altro 
 Zoma – genere di aracnide